Franciaország
Saint-Clair, település Ardèche megyében
Saint-Clair, település Lot megyében
Saint-Clair, település Tarn-et-Garonne megyében
Saint-Clair, település Vienne megyében